Page Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Page Township (Minnesota)
 Page Township (North Dakota)
 Page Township (Oklahoma)